RSM est un code, qui signifie :
 Saint-Marin, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), Saint-Marin a pour code alpha-3 SMR
 selon la liste des codes pays du CIO, Saint-Marin a pour code SMR
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, Saint-Marin a pour code alpha-3 SMR

RSM est aussi l'abréviation de :
 Rotterdam School of Management, la business school de l'Université Érasme de Rotterdam
 Remote System Management, utilisé fréquemment pour les systèmes de supervision à distance
 Rational Software Modeler, module de modélisation UML de la suite logicielle RSA d'IBM
 Regional Sales Manager, utilisé fréquemment par les services commerciaux
Renault Samsung Motors filiale corèenne de Renault

Code